Октябрьский наслег — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Октябрьский наслег — в Горном улусе Республики Саха (Якутия).
 Октябрьский наслег — в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия).
 Октябрьский наслег — в Таттинском улусе Республики Саха (Якутия).